Hammawi (Hamawi, Likely people), pleme američkih Indijanaca iz skupine Achomawi, porodica Palaihnihan, nastanjeni na South Fork of Pit River u sjevernoj Kaliforniji, blizu grada Burney. Teritorij Hammawija prostire se na istoku teritorija-Achomawi. Na sjeveroistoku oni graniče s Kosalektawima, na sjeverozapadu s Astariwawima ili Astakiwima, na istoku s Atuamima i na jugu s Aporidge ili Aporige Indiojancima. Potomaka imaju na rezervatima sjeverne Kalifornije (Likely Reservation).

Vidi još 
 Hammawi dijalekt

Izvori 

Achomawi
Indijanci, Kalifornija
indijanska plemena